Катажина Грохоля (; род. 18 июля 1957 г., Кротошин, Польша) — польская писательница, журналистка, лауреат премии издательского отличия «IKAR».

Биография 
Катажина Грохоля родилась в 1957 году в Кротошине (Польша). Работала машинисткой, актрисой, санитаркой, директором таможенного склада, консультантом в брачном агентстве.

Автор романов, рассказов, фельетонов, сценариев телевизионных сериалов.

Живёт в Варшаве.

Книги Катажины Грохоля переведены на русский, словацкий и немецкий языки.

Библиография 
 Сборники рассказов «Заявление о любви» и «Гарантия на счастье»
 Романы из цикла «Лягушки и ангелы»: 1. «Никогда в жизни!» (польск. Nigdy w życiu), 2. «Сердце в гипсе» (польск. Serce na temblaku), 3. «Я вам покажу!»(польск. Ja wam pokażę!)
 Роман «Бабочка на ладони»
 Роман «Трепет крыльев» (польск. Trzepot skrzydeł)

Экранизации 
 2004 — Никогда в жизни! (польск. Nigdy w życiu!). Польша, фильм. Реж. — Рышард Заторский. В ролях: Данута Стенка, Иоанна Бродзик, Ян Фрыч и др.
 2006 — Я вам ещё покажу! (польск. Ja wam pokażę!). Польша, фильм. Реж. — Denis Delic. В ролях: Гражина Вольщак, Виолетта Арлак, Анна Бьелиска и др.
 2007 — Ja wam pokażę! Польша, сериал. Реж. — Denis Delic. В ролях: Waldemar Błaszczyk, Krystyna Czubówna и др.

Ссылки 
 Веб-сайт писательницы
 О К. Грохоля на сайте Wydawnictwo Literackie
 К. Грохоля, краткая биография, книги и фильмы
 Интервью с К. Грохоля

Писательницы Польши
Писательницы Польши XX века
Писательницы XXI века
Журналисты Польши